La nazionale di pallacanestro bulgara Under-18, è una selezione giovanile della nazionale bulgara di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità bulgara di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1964 - 4°
1966 - 5°
1970 - 7°
1972 - 12°
1976 - 4°

1978 - 4°
1980 -  3°
1982 -  3°
1984 - 10°
1998 - 8°

2000 - 12°
2004 - 10°
2005 - 12°
2006 - 8°
2007 - 14°

2008 - 13°
2009 - 10°
2010 - 16°
2012 - 8°
2013 - 15°

Collegamenti esterni 
 

Bulgaria
Under 18